Алекса́ндр Ису́пов:

 Исупов, Александр Евграфович (1856—1920) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Архангельской губернии.
 Исупов, Александр Филиппович (1905—1945) — гвардии полковник, командир 306 Краснознаменной штурмовой авиационной дивизии.: